Chrzczony peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Chrzczony, village du powiat de Maków, 
 Chrzczony, village du powiat d'Ostrołęka